King of the Ring était un tournoi annuel de catch (lutte professionnelle) de la World Wrestling Entertainment, qui s'est déroulé pour la première fois en 1985. De 1993 à 2002, c'était un pay-per-view régulier. 

Après quatre ans d'absence, le King of the Ring a fait son retour en 2006 en tant que tournoi exclusif à la division WWE SmackDown. Le King of the Ring est revenu en 2008 après un an d'absence, les participants au tournoi viennent des divisions Raw, ECW, WWE SmackDown. Le tournoi s'est déroulé lors d'un épisode de Raw. 

Le King of the Ring est ensuite réapparu en 2010, en 2015, en 2019 et en 2021.

En 2021, est organisé le Queen's Crown, équivalent féminin du King of the Ring.

Histoire 

Bien que le tournoi du King of the Ring (Roi du Ring) était pour la première fois introduit en pay-per-view en 1993,il fut à l'origine lancé pour la première fois en 1985. Don Muraco était ainsi le premier King of the Ring en 1985. Le deuxième Roi, Harley Race, a assimilé sa victoire dans le King of the Ring avec sa gimmick (personnalité) du "King of Wrestling". D'autres feront la même chose comme Randy Savage ("Macho King"), Owen Hart ("King of Harts"), Mabel ("King Mabel", maintenant plus connu sous le nom de Big Daddy V), Kurt Angle ("King Kurt"), Edge ("King Edge The Awesome"), Booker T ("King Booker") et plus récemment, Wade Barrett ("King Barrett").

Pay-Per-View 

Le King of the Ring était un show qui voyait seize catcheurs combattre dans des matchs simples à élimination sous la forme d'un tournoi. Quand un catcheur remportait son match, il était qualifié pour affronter au tour suivant un autre lutteur qui avait lui aussi remporté son match. Le vainqueur de la finale est officiellement couronnée King of the Ring. D'autres matchs étaient rajoutés durant le PPV, lorsqu'il est passé sous un format de trois heures. 

Alors que certains croyaient que le nouveau King of the Ring recevait traditionnellement une chance au WWF/WWE Championship lors de SummerSlam, cette règle n'était en fait établie qu'en 2002, pour ce qui deviendra le dernier tournoi du King of the Ring en quatre ans avant que le General Manager de SmackDown!, Theodore Long, ne le remette au goût du jour en 2006. Bien que quatre rois soient allés défier le champion lors de SummerSlam (Owen Hart, Mabel, Kurt Angle et Brock Lesnar), seul Lesnar avait un match de championnat garanti en tant qu'un « droit » obtenu pour avoir remporté le tournoi du King of the Ring. Plus important que le fait de remporter un match de championnat est le prestige du gain du tournoi en lui-même, quelques catcheurs ont vu la gimmick de roi intégrée à leur gimmick personnelle, et, en général, le vainqueur du King of the Ring est un catcheur qui va voir sa carrière relancée et qui deviendra (ou redeviendra) important. En effet, le légendaire "Austin 3:16" de Steve Austin a été prononcé pour la première fois lors du KOTR. Un grand nombre de catcheurs ont par conséquent eu un grand succès après avoir remporté le tournoi (en particulier Steve Austin, mais aussi Bret Hart, Kurt Angle, Triple H et d'autres), même si à contrario d'autres catcheurs ont été de véritables "flops" en tant que rois du ring (comme Mabel ou Billy Gunn).

L'évènement était considéré comme étant le cinquième PPV majeur de la WWF au même titre que le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et les Survivor Series.

Renaissance 

En , le King of the Ring est officiellement de retour après quatre années d'absence. L'édition de 2006 est la première à ne pas être la base d'un évènement pay per view depuis celle de 1991. Les matchs se sont ainsi déroulés sur plusieurs semaines à WWE SmackDown mais la finale a pris place à Judgment Day 2006 où Booker T a battu Bobby Lashley pour s'adjuger la couronne. Depuis il s'est renommé King Booker.

Lors d'Extreme Rules 2015, Jerry Lawler, JBL et Michael Cole annoncent que le tournoi King of The Ring est de retour cette année, la semaine suivant le pay-per-view.

Liste des vainqueurs 

Ce n'est qu'à partir de 1993 que le King of the Ring devient un évènement diffusé en pay-per-view, et le restera jusqu'à sa disparition en 2002. Il réapparait en 2006 en tant que tournoi exclusif à la division WWE SmackDown, et tous les matchs s'y déroulèrent hormis la finale qui prit place lors de Judgment Day 2006. Le show revint une nouvelle fois en 2008, en tant que tournoi se déroulant en un seul soir à Raw et incluant des catcheurs de Raw, SmackDown et de la ECW, ainsi qu'une autre fois en 2010 où, après que le premier tour se fut déroulé en partie à Raw et SmackDown, le reste du tournoi (qui incluait des catcheurs de Raw et SmackDown, la ECW ayant entre-temps disparu) a eu lieu le 29 novembre à Raw.

 1985 : Don Muraco
 1986 : Harley Race
 1987 : Randy Savage
 1988 : Ted DiBiase
 1989 : Tito Santana
 1991 : Bret Hart
 1993 : Bret Hart
 1994 : Owen Hart
 1995 : Mabel
 1996 : Steve Austin
 1997 : Triple H
 1998 : Ken Shamrock
 1999 : Billy Gunn
 2000 : Kurt Angle
 2001 : Edge
 2002 : Brock Lesnar
 2006 : Booker T
 2008 : William Regal
 2010 : Sheamus
 2015 : Bad News Barrett
 2019 : Baron Corbin
 2021 : Xavier Woods

Historique

1985 

Le tournoi s'est déroulé le  au Sullivan Stadium de Foxborough dans le Massachusetts.

1986 

Le tournoi s'est déroulé le  au Sullivan Stadium de Foxborough dans le Massachusetts.

1987 

Le tournoi s'est déroulé le  au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.

1988 

Le tournoi s'est déroulé le  au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.

1989 

Le tournoi s'est déroulé le  au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.

1991 

Le tournoi s'est déroulé le  au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.

1993 

Le King of the Ring 1993 s'est déroulé le  au Nutter Center de Dayton dans l'Ohio.

Les qualifications pour le tournoi ont été télévisées. Bret Hart a été qualifié automatiquement en tant qu'ancien champion WWF.

1994 

Le King of the Ring 1994 s'est déroulé le  au Baltimore Arena de Baltimore dans le Maryland.

Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.

1995 

Le King of the Ring 1995 s'est déroulé le  au The Spectrum de Philadelphie en Pennsylvanie.

{| style="font-size: 85%; text-align: left;" class="wikitable"
|- align="center"
! colspan=5 style="background:#B0C4DE;" | Quart de Finale du KOTR
|- align="center"
!style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3;" |#
!style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3;" |Résultats
!style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3;" |Stipulations
!style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3;" |Commentaires
!style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3;" |Durée
|-
|1
|Savio Vega (avec Razor Ramon) bat Yokozuna (avec Mr. Fuji et Jim Cornette) par décompte à l'extérieur.
|Match simple
|
|08:24
|-
|2
|The Roadie (avec Jeff Jarrett) bat Bob Holly
|Match simple
|
|07:11
|-
|3
|Shawn Michaels vs Kama (avec Ted DiBiase)
|Match simple
|
Match nul résultant d'une limite de temps
|15:00
|-
|4
|Mabel (avec Mo) bat The Undertaker (avec Paul Bearer) 
|Match simple
|
|10:44
|- align="center"
! colspan=5 style="background:#B0C4DE;" | Demi-Finale du KOTR
|-
|1
! colspan=5 | Mabel (avec Mo) accède automatiquement à la finale
|-
|2
|Savio Vega (avec Razor Ramon) bat The Roadie (avec Jeff Jarrett)
|Match simple
|
|06:36
|- align="center"
! colspan=5 style="background:#FFD700;" | Finale du KOTR
|- align="center"
|1
|Mabel (avec Mo) bat Savio Vega (avec Razor Ramon) pour remporter le tournoi du King of the Ring
|Match simple
|
|08:32
|-
|colspan="5"|(c) désigne le champion défendant son titre dans le match.
|}

Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.

 1996 

Le King of the Ring 1996 s'est déroulé le  au MECCA Arena de Milwaukee dans le Wisconsin.

Les deux premiers tours du tournoi se sont déroulés à la télévision.

 1997 

Le King of the Ring 1997 s'est déroulé le  au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.

Les Quarts de Finale se sont déroulés à la télévision.

 1998 

Le King of the Ring 1998 s'est déroulé le  au Pittsburgh Civic Arena de Pittsburgh en Pennsylvanie.

Les deux premiers tours du tournoi se sont déroulés à la télévision.

 1999 

Le King of the Ring 1999 s'est déroulé le  au Greensboro Coliseum de Greensboro en Caroline du Nord.

Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.

 2000 

Le King of the Ring 2000 s'est déroulé le  au FleetCenter de Boston dans le Massachusetts.

Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.

 2001 

Le King of the Ring 2001 s'est déroulé le  au Continental Airlines Arena de East Rutherford, New Jersey.

Le tournoi s'est déroulé entre le 4 juin et . 

 2002 

Le King of the Ring 2002 s'est déroulé le  au Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio.

Le tournoi s'est déroulé entre le 3 juin et . 

 2006 
Le tournoi s'est déroulé exclusivement dans les épisodes de WWE SmackDown entre le 21 avril et le . La finale avait lieu lors de l'évènement live suivant, Judgment Day, et y faisait office de Main Event.

 2008 

Le tournoi s'est déroulé lors de l'épisode de RAW du . Le Main Event était la finale du tournoi, et opposait William Regal à CM Punk

 2010 

Le tournoi s'est déroulé lors de l'épisode de WWE Raw du .

 2015 
Le premier tour s'est déroulé lors de l'épisode de RAW du .

Le deuxième tour et la finale se sont déroulés le , et ont été diffusés sur le WWE Network.

 2019 

Le tournoi a eu lieu à partir du . Elle opposera 8 superstars de RAW et 8 superstars de Smackdown.

La finale a lieu à RAW le .

 2021 

C'est la  édition du Queen's Crown'''.

Les premiers tours se déroulent le 8 octobre 2021 à SmackDown et le 11 octobre 2021 à RAW.

La finale a lieu à Crown Jewel le .

King of the Ring

Queen's Crown

Notes et références

Liens externes 
  Histoire du WWF King of the Ring

Pay-per-view de la WWE
Tournoi de catch